Gornja Brda (Foča, BiH)
Gornja Brda, u području vojnog poligona Barbare kod Glamoča, BiH
Gornja Brda (Goražde, BiH)